3-я церемония объявления лауреатов премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 1982 год состоялась 11 апреля 1983 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Статистика

Список лауреатов и номинантов 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="250px"|Категории
!colspan=3| Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Худший фильм
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Инчхон (MGM-UA/A One Way Production of a Sun Myung Moon Presentation) (продюсер: Мидзухари Исии)
|-
|colspan=3|• Энни (Columbia/Rastar) (продюсер: Рэй Старк)
|-
|colspan=3|• Бабочка (Analysis Releasing/An M. Riklis Presentation) (продюсер: Мэтт Симбер)
|-
|colspan=3|• Мегасилы (20th Century-Fox/Golden Harvest) (продюсер: Альберт С. Радди)
|-
|colspan=3|• Пиратский фильм (20th Century-Fox) (продюсер: Дэвид Джозеф)
|-
| rowspan=5|<center>{{s|Худшая мужская роль}}
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Лоренс Оливье — «Инчхон» (за роль генерала Дугласа Макартура)
|-
| width="100px"| ||«Рай» (за роль Дэвида), «» (за роль Пейтона Николса)|-
|colspan=2|• Кристофер Аткинс — «Пиратский фильм» (за роль Фредерика)
|-
|colspan=2|• Лучано Паваротти — «Да, Джорджо» (за роль Джорджио Фини)
|-
|colspan=2|• Арнольд Шварценеггер — «Конан-варвар» (за роль Конана)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая женская роль
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Пиа Задора — «Бабочка» (за роль Кэди Тайлер)
|-
|colspan=2|• Морган Фэйрчайлд — «Соблазнение» (за роль Джэми Дуглас)
|-
|colspan=2|• Миа Фэрроу — «Комедия секса в летнюю ночь» (за роль Ариэль)
|-
|colspan=2|• Кристи Макникол — «Пиратский фильм» (за роль Мейбл Стэнли)
|-
|colspan=2|• Мэри Тайлер Мур — «» (за роль Шарлотты Дрейфус)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая мужская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Эд Макмахон — «Бабочка»''' (за роль мистера Гиллеспи)
|-
|colspan=2|• Майкл Бек — «Мегасилы» (за роль Далласа)
|-
|colspan=2|• Бен Газзара — «Инчхон» (за роль майора Фрэнка Холлсворта)
|-
|colspan=2|• Тед Хэмилтон — «Пиратский фильм» (за роль короля пиратов)
|-
|colspan=2|• Орсон Уэллс — «Бабочка» (за роль судьи Роча)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая женская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Эйлин Куинн — «Энни» (за роль Энни)
|-
|colspan=2|• Рутаня Олда — «Амитивилль 2: Одержимость» (за роль Долорес Монтелли)
|-
|colspan=2|• Коллин Кэмп — «Соблазнение» (за роль Робин)
|-
|colspan=2|• Дайан Кэннон — «Смертельная ловушка» (за роль Майры Брюл)
|-
|colspan=2|• Лоис Неттлтон — «Бабочка» (за роль Белль Морган)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая новая звезда
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Пиа Задора — «Бабочка» (за роль Кэди Тайлер)
|-
|colspan=2|• Морган Фэйрчайлд — «Соблазнение» (за роль Джэми Дуглас)
|-
|colspan=2|• Лучано Паваротти — «Да, Джорджо» (за роль Джорджио Фини)
|-
|colspan=2|• Эйлин Куинн — «Энни» (за роль Энни)
|-
|colspan=2|• Мистер Ти — «Рокки 3» (за роль Клаббера Лэнга)
|-
| rowspan=5|<center>Худший режиссёр
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Кен Эннакин за фильм «Пиратский фильм»
|-
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Теренс Янг за фильм «Инчхон»
|-
|colspan=2|• Мэтт Симбер — «Бабочка»
|-
|colspan=2|• Джон Хьюстон — «Энни»
|-
|colspan=2|• Хэл Нидэм — «Мегасилы»
|-
| rowspan=5|<center>Худший сценарий
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Робин Мур и Лэрд Кёниг — «Инчхон»
|-
|colspan=3|• Кэрол Собески — «Энни»
|-
|colspan=3|• Джон Ф. Гофф и Мэтт Симбер — «Бабочка»
|-
|colspan=3|• Тревор Фаррант — «Пиратский фильм»
|-
|colspan=3|• Норман Стейнберг — «Да, Джорджо»
|-
| rowspan=5|<center>Худший саундтрек
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Кит Хайн — «Пиратский фильм»
|-
|colspan=3|• Эннио Морриконе — «Бабочка»
|-
|colspan=3|• Джимми Пейдж — «Жажда смерти 2»
|-
|colspan=3|• Джон Уильямс — «»
|-
|colspan=3|• Эннио Морриконе — «Нечто»
|-
| rowspan=5|<center>Худшая песня к фильму
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Pumpin' and Blowin — «Пиратский фильм» — авторы: Терри Бриттен, Б. А. Робертсон и Сью Шифрин|-
|colspan=3|• Comin' Home to You (Is Like Comin' Home to Milk and Cookies) — «Автора! Автора!» — музыка: Дэйв Грузин, 
|-
|colspan=3|• Happy Endings — «Пиратский фильм» — авторы: Терри Бриттен, Б. А. Робертсон и Сью Шифрин
|-
|colspan=3|• It's Wrong for Me to Love You — «Бабочка» — музыка: Эннио Морриконе, слова: Кэрол Коннорс
|-
|colspan=3|• No Sweeter Cheater Than You — «» — авторы: Гейл Редд и Митчелл Торок
|-
|<center>Премия за худшие достижения в карьере
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|•  — мастеру катастрофы (The master of disaster).
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1983 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1983 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
  BAFTA 1983 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1983 (премия французской академии кинематографических искусств и техники)
 «Сатурн» 1983 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте премии «Золотая малина»
 Лауреаты и номинанты премии «Золотая малина» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 11 апреля
апрель 1983 года
1983 год в Калифорнии
Кинопремии 1983 года